Супер рагби 2014. (службени назив: 2014 Super Rugby) је било 19. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 15 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. На крају су титулу потпуно заслужено освојили Воратаси из Новог Јужног Велса, пошто су у великом финалу савладали Крсташе.

Табела 

Супер 15

Плеј оф 

Квалификације

Брамбиси - Чифс 32-30

Шаркс - Хајлендерси 31-27

Полуфинале

Воратаси - Брамбиси 26-8

Крусејдерси - Шаркс 38-6

Финале

Воратаси - Крусејдерси 33-32

Статистика и награде 

Највише есеја

 Немани Надоло 12, Крусејдерси

Највише поена

 Бернард Фоли 252, Воратаси

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 2014.